Gerhard von Dernath ist der Name folgender Personen:

* Gerhard von Dernath (Kriegsrat) (1622–1689), deutscher Kriegsrat
 Gerhard von Dernath (Diplomat) (1666–1740), deutscher Diplomat und Feldmarschall
 Gerhard von Dernath (Kanzler) (1700–1759), deutscher Kammerfunktionär und Kanzler